Akropolis – starogreckie miasto
 Akropolis – nazwa miasta Ar w okresie rzymskim
 Akropolis – tytuł dramatu Stanisława Wyspiańskiego
 Akropolis (spektakl Teatru Laboratorium) – tytuł spektaklu w reżyserii Jerzego Grotowskiego